Rublo es el nombre de las divisas empleadas actualmente en la Federación Rusa; en la República de Bielorrusia; y en la autoproclamada República de Transnistria, independiente de facto de Moldavia; así como en diversos estados a lo largo de la historia:
Rublo
Monedas modernas:
Rublo ruso
Rublo bielorruso
Rublo de Transnistria
Monedas históricas:
Rublo soviético (1923-1992)
Rublo letón (1919-1922, 1992-1993)
Rublo tayiko (1995-2000)
Rublo svalbarense (1946-2002)